PKH steht für:
 Perserikatan Komunis di Hindia, Vorläuferorganisation von Kommunistische Partei Indonesiens
 PKH Gdańsk, Pommerscher Eishockeyclub Danzig
 Prozesskostenhilfe
 Psychiatrisches Krankenhaus, siehe Psychiatrische Klinik

Abkürzung